On connaît deux saintes nommées Monégonde :

Monégonde de Chartres (ou de Tours), moniale à Tours au .
Monégonde, une vierge qui était honorée à Chimay (Belgique) et qui avait son tombeau dans le village voisin de Salles.